Fimleikafélag Hafnarfjarðar (forkortet FH eller FH Hafnarfjordur) er en islandsk fodbold- og håndboldklub hjemmehørende i den vestligt beliggende by Hafnarfjörður. Klubben blev stiftet den 14. oktober 1929. I 1935 fusionerede FH med Haukar Hafnarfjörður under dannelse af ÍBH Hafnarfjörður. Denne fusion blev dog opløst 26 år senere, og det gamle navn, FH, blev igen taget.

FH's fodboldhold spiller i 2008/09-sæsonen i landets bedste fodboldrække og afvikler deres hjemmebanekampe på Kaplakriki med plads til 6.000 tilskuere. I 2004-sæsonen formåede man for første gang i klubbens historie, at vinde det islandske mesterskab i fodbold – en bedrift, som blev gentaget i de efterfølgende to sæsoner 2005 og 2006 samt i 2008 og 2009. Klubben har haft flere danske spillere i førsteholdstruppen, herunder Allan Borgvardt.

Klubbens herrehåndboldhold er blevet islandske mestre 15 gange i perioden 1940-2009.

Titler 
 Islandske mesterskaber (8): 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2015, 2016
 Islandske pokalturnering (2): 2007 og 2010
 Islands pokalturnering: 2
 2007, 2010
 Deildabikar: 6
 2002, 2004, 2006, 2007, 2009, 2014
 Islandsk Super Cup: 6
 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, 2013

Europæisk deltagelse 

Noter
 1R: Første runde
 1Q: Første kvalifikationsrunde
 2Q: Anden kvalifikationsrunde
 3Q: Tredje kvalifikationsrunde
 PO: Play-off runde

Ekstern kilde/henvisning 
 FH's officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Island
Håndboldklubber fra Island
Idrætsforeninger
Etableret i 1929
Hafnarfjörður